Gauzbert van Maine, graaf van Maine (840-853)
 Gauzbert van Poitiers, graaf van Poitiers (866-893)